permeabilitat magnètica: el grau de magnetització d'un material en resposta a un camp magnètic
 permeabilitat hidràulica: propietat dels fluids que es mouen en un medi porós